Гостомице или Гостомице под Брдой () — город Чехии в районе Бероун Среднечешского края. Расположен на западе центральной части Чехии в 10 км восточнее Горжовице и 10 км северо-западнее Добржиш.

Административно поделен на 4 района:
 Гостомице
 Бездедице
 Лштин
 Радоус

История 
Первое письменное упоминание встречается в 1343 году. В мае 1732 г. император Карл VI предоставил Гостомице по просьбе муниципалитета городские привилегии и герб в виде чешского коронованного льва на красном поле (1738).

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт Гостомице

Города Среднечешского края
Переименованные населённые пункты Чехии